SSKF kan syfta på

 SSKF – ett idrottsförbund i Sverige inom kroppsbyggning och fitnessporten, se Svenska kroppskulturförbundet
 SSKF – kvinnoförbund till Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, se Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund